TM est un code, qui signifie :
 Turkménistan, selon la liste des Internet TLD () : .tm.

TM est une abréviation, qui signifie :
 TrackMania, un jeu de course sur PC.
 Transvaal Museum, code utilisé pour identifier des fossiles détenu par ce muséum.
 texte massorétique, forme du texte de la Bible hébraïque transmise par la tradition massorétique.
 Ticket modérateur, partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie.
 TM pour Tambour Major. Il s'agit du chef qui dirige une batterie-fanfare.
 Tokyo Marui, l'un des principaux fabricants répliques d'airsoft, qui à l'origine faisait aussi des modèles réduits.

Tm est un symbole, qui signifie :
 téramètre, unité de mesure de longueur.
 tonne métrique, unité de masse valant 1000 kilogrammes (on utilise l'adjectif métrique pour différencier cette unité d'autres tonnes en usage notamment dans les pays anglo-saxons).
 Thulium, l’élément chimique 69, selon la liste des éléments chimiques.
 le TM, en biologie moléculaire est la , température de fusion moléculaire (ou d’amorçage) pour des amorces de PCR.
 ™ est le symbole pour  en anglais, c’est-à-dire marque déposée en français.
 TM est le diminutif de TM Racing, entreprise italienne de fabrication de motocyclettes (enduro, motocross, super motard) et de moteurs de karting.
En informatique, TM est l'abréviation de Test Management.

Voir aussi 
 TM+, un ensemble français de musique contemporaine.

Code